Серге́й Тарно́вский:  Тарновский, Сергей Владимирович (1883—1976) — российско-американский музыкант, пианист и педагог.
 Тарновский, Сергей Олегович (род. 1997) — украинский и молдавский гребец-каноист.